Откритото първенство на Франция 2010 е тенис турнир на червена настилка. Това е 109-ото му издание и второ състезание от Големия шлем за годината. Провежда се на кортовете на Ролан Гарос в Париж от 23 май до 6 юни 2010.

Сингъл

Сингъл мъже

Сингъл жени

Двойки

Двойки мъже

Двойки жени

Смесени двойки

Външни препратки 
  Официален сайт на турнира 

WTA Тур 2010
Открито първенство на Франция